Schottische Kirche steht für:

Kirchen in Schottland:
 Iroschottische Kirche, historische Kirche
 Church of Scotland, reformierte Kirche
 Free Church of Scotland, reformierte Freikirche

Kirchengebäude:
 Schottische Kirche (Dresden)

Siehe auch:
 Schottenkloster, Kloster auf dem europäischen Kontinent
 Schottenkapelle St. Jakob (Konstanz), Friedhofskapelle in Konstanz